Белино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белино — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Белино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Белино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Белино — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Белино — село в Балтском районе Одесской области.